Gang Related ist:
 der Name einer Fernsehserie aus dem Jahr 2014, siehe Gang Related (Fernsehserie)
 der Originaltitel des Films Gangland – Cops unter Beschuß aus dem Jahr 1997.